Мьинджа́н — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Мандалай. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части провинции, на левом берегу реки Иравади, на расстоянии приблизительно 197 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 66 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 77 060 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Мьинджан — значимый центр торговли хлопком. На территории города расположены хлопкоочистительная и прядильная фабрики.
Сообщение Мьинджана с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Пакхоуку.

Примечания 

Города Мьянмы
Мандалай (округ)